Jawa 50 může být:

 Jawa 50/550 – motocykl vyráběný v letech 1955–1958
 Jawa 50/555 – motocykl vyráběný v letech 1958–1962
 Jawa 50/05 – motocykl vyráběný v letech 1962–1966
 Jawa 50/20 – motocykl vyráběný v letech 1966–1980
 Jawa 50/21 – motocykl vyráběný v letech 1967–1978
 Jawa 50/23 Mustang – motocykl vyráběný v letech 1968–1982